Niemcy:
 Forsthof – dzielnica Neuburg an der Donau
 Forsthof – dzielnica Schwabach
 Forsthof – dzielnica Sulzbach-Rosenberg 
 Forsthof – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga